Полядки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Полядки — деревня в Червенском районе Минской области.
 Полядки — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.